

Miejscowości w USA
 Cape Horn – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alpine
 Cape Horn – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Cape Horn – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer

Inne
 Cape Horn - przylądek.